

Cinema 
Macario contro Zagomar – film del 1944 diretto da Giorgio Ferroni
 Morte in vacanza (Macario) –  film del 1960 diretto da Roberto Gavaldón
 Macario – personaggio del film del 1958 L'eretico (El Hereje) diretto da Francisco de Borja Moro

Letteratura 
 Macario –  racconto dello scrittore B. Traven
 Macario – personaggio del romanzo Una vita di Italo Svevo

Onomastica
Macario – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Nome
Macario – abate a Oliveto Citra
Macario – religioso, scrittore e iconografo russo, Metropolita di Mosca e di tutta la Russia dal 1542 al 1563
Macario il Grande – monaco e abate a Scete
Macario di Antiochia – pellegrino armeno nelle Fiandre
Macario di Costantinopoli – arcivescovo di Costantinopoli
Macario di Gerusalemme – vescovo di Gerusalemme
Macario di Kanev – archimandrita del monastero di Kaniv
Macario II – metropolita di Mosca

Cognome
Emanuele Macario – pittore italiano
Emilio Baj Macario – politico italiano
Erminio Macario – attore e comico italiano, noto semplicemente come Macario
Luigi Macario – sindacalista e politico italiano
Mauro Macario – regista, scrittore, poeta, e cantautore italiano

Televisione 
Macario più – programma televisivo trasmesso da RaiUno nel 1978
Macario uno e due – varietà trasmesso da RaiDue nel 1975

Pagine correlate
San Macario